Бурбак Максим Юрійович (1976) — український політик
 Бурбак Микола Іванович (1911–1988) — український письменник

Українські прізвища